Tistronskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Tistronskär (Saltvik, Åland),  (6 ha)
 Tistronskär, Houtskär, Åboland,  (3 ha)
 Tistronskär, Kimitoön, Åboland,  (63 ha)

Sverige 

 Tistronskär, Möja, ö i Möja socken, Värmdö kommun 
 Tistronskär (Värmdö kommun), ö i Nämdö socken, Värmdö kommun

Se även
Tistronskäret
Tistronskären
Tistronskärs grunden
Södra Tistronskär